Šćekić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Šćekić (* 1991), montenegrinischer Fußballspieler
 Marko Šćekić (* 1981), serbischer Basketballspieler